Roseburg, település az USA Oregon államában
Roseburg, település Németország Schleswig-Holstein államában